Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2013 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2013 im Schach gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2013), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2012 (veröffentlicht im Januar 2013) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom März 2013; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRI = Iran, ITA = Italien, NED = Niederlande, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Club d’Echecs de Genève

Schachklub Luzern

SK Mendrisio

SC Bodan

SV Wollishofen

Schachklub Réti Zürich

SG Riehen

SG Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

SG Zürich

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2013 (PDF; 446 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2013